A Nemzeti Bajnokság I. osztályában 1978-79 ben 18 csapat küzdött a bajnoki címért. Ismét az Újpesté lett a bajnoki cím, most öt ponttal
előzték meg a Fradit. A Diósgyőr legjobb eredményét érte el a harmadik hellyel, az olimpiai csapat javát is a DVTK adta ebben az évben.

Újabb átszervezéseket hajtott végre az MLSZ, megszüntették az NB III-at, az egycsoportos NB II-ből három húsz csapatos csoportot hoztak létre.

Ezért három kieső csapat volt, a Szombathelyi Haladás és két fővárosi csapat, a Csepel és a Vasas Izzó.

Végeredmény 

A bajnok Újpesti Dózsa játékosai
Rothermel Ádám (17) – Kolár Endre (26), Dunai III Ede (32), Sarlós András (20), Tóth József (33) – Kardos József (26), Tóth András (28), Zámbó Sándor (20) – Fazekas László (34), Törőcsik András (34), Fekete László (33).
Játszott még: Nagy László (20), Tóth Zoltán (17), Schumann Péter (15), Viczkó Tamás (15), Kerekes György (12), Molnár Jenő (11), Kellner Jenő (9), Gyöngyösi János (2), Stemler Tibor (1).
Edző: Várhidi Pál

Az ezüstérmes Ferencvárosi TC játékosai
Zsiborás Gábor (24) – Tepszics Ignác (31), Bálint László (32), Martos Győző (33), Vépi Péter (30) – Takács László (27), Mészöly Pál (24), Ebedli Zoltán (27) – Pusztai László (24), Nyilasi Tibor (29), Pogány László (26).
Játszott még: Szokolai László (21), Major Ferenc (16), Magyar István (15), Mucha József (15), Rab Tibor (15), Hajdú József (11), Giron Zsolt (6), Esterházy Márton (4), Csider László (3), Rubold Péter (3), Koch Róbert (1).
Edző: Friedmanszky Zoltán

A bronzérmes Diósgyőri VTK játékosai
Szabó László (32) – Szántó Gábor (33), Salamon József (31), Váradi Ottó (27), Kutasi László (34) – Oláh Ferenc (34), Tatár György (28), Fükő Sándor (17) – Szalai István (27), Fekete László (28), Magyar Balázs (26).
Játszott még: Görgei János (19), Teodoru I Borisz (18), Borostyán Mihály (15), Kerekes János (14), Grolmusz Gyula (11), Tokár Béla (11), Koleszár György (10), Tomesz Tibor (9), Szanyó István (5), Teodoru II Vaszilisz (4), Veréb György (3), Majoros László (1).
Edző: Szabó Géza

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)
 Nemzeti bajnokság, 77. szezon - 1978–79

magyar 1
magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok